Pesé é um distrito da província de Herrera, Panamá. Possui uma área de 283,60 km² e uma população de 12.471 habitantes (censo 2000), perfazendo uma densidade demográfica de 43,97 hab./km². Sua capital é a cidade de Pesé.

Distritos do Panamá